Mwisumo kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mwisumo (vattendrag i Karuzi), 
 Mwisumo (vattendrag i Kirundo), 

Robotskapade Burundiförgreningar